Der Dund-Gobi-Aimag (, Mittelgobi) ist ein Aimag (Provinz) der Mongolei im Zentrum des Landes.

Administrative Gliederung 

* Sum Zentrum ist die Aimag-Hauptstadt Mandalgobi

Sehenswürdigkeiten 
 In der Provinzhauptstadt Mandalgobi das Aimagmuseum und das von zurzeit 30 Mönchen bewohnte Kloster Daschgimpeliin Chiid. Es wurde 1937 zerstört und 1992 wieder eröffnet.
 In der Kreisstadt Erdenedalai, der zweitgrößten Ortschaft des Aimags, das Kloster Gimpil Dardschaalan Chiid. Es wurde am Ende des 18. Jahrhunderts erbaut und als eines der wenigen Klöster der Mongolei 1937 nicht zerstört.
 Der Tempel Süm Chöch Bürd, 65 km nordwestlich von Mandalgobi an dem See Sangiin Dalai Nuur gelegen.
 Die Klosteranlage Ongiin Chiid am Fluss Ongiin Gol im Sum Saikhan Ovoo, zurzeit im Wiederaufbau begriffen.
 Das Felsengebirge Baga Gadsryn Chuluu mit Felsmalereien und Höhlen, etwa 50 km nördlich von Mandalgobi.

Weblinks

Einzelnachweise 

Mongolischer Aimag